Las lenguas tenda son un pequeño grupo de la  rama senegambiana de las lenguas atlánticas occidentales dentro de la macrofamilia Níger-Congo.

Clasificación

Comparación léxica 
Los numerales para diferentes grupos de lenguas tenda son:

Referencias

Bibliografía 
Guillaume Segerer y Florian Lionnet 2010. "'Isolates' in 'Atlantic'". Language Isolates in Africa workshop, Lyon, Dec. 4

Tenda